Ellensberg ist der Ortsname von

 Ellensberg (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Ellensberg (Lauben), Ortsteil der Gemeinde Lauben, Landkreis Oberallgäu, Bayern